Der Wasser-Hahn (Guiyou, ) ist das 10. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des zehnten Himmelsstammes (, Element Wasser und Yīn) mit dem zehnten Erdzweig (), symbolisiert durch den Hahn (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Wasser-Hahn-Jahr begann 1993 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 23. Januar 1993 bis 9. Februar 1994.

Wasser-Hahn-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Wasser-Hahns 癸酉guǐyǒu das 10. Jahr (am Beginn des Jahres: Wasser-Affe 壬申 rénshēn 9).

10